Most Abrišam (perz. پل ابریشم; Pol-e Abrišam, dosl. Svileni most) može se odnositi na:
 Most Abrišam 1, pješački viseći most nad prometnicom Šahid Hemat u Teheranu
 Most Abrišam 2, pješački lučni most u Parku vode i vatre u Teheranu
 Most Abrišam 3, planirani lučni most u Parku vode i vatre u Teheranu
 Most Abrišam (Džadžromski okrug), povijesni most kod Džadžroma iz safavidskog razdoblja